Малаві ділиться на 28 округів (дистриктів), об'єднаних в три регіони: Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон.

Примітки

Посилання